Саунья (Saunja) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Саунья (Saunja küla) — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Саунья (Saunja küla) — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Саунья (Saunja laht) — затока в повіті Ляенемаа.